Neuratelia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1856. Neuratelia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Neuratelia